Чемпионат Белоруссии по мини-футболу 2011/2012 — 23-й чемпионат по мини-футболу среди белорусских команд. Чемпионат проходил с 10 сентября 2011 года по 19 мая 2012 года. В сезоне 2011/2012 принимали участие 15 клубом. Впервые чемпионом стал лидский клуб «Лидсельмаш».

Участники чемпионата

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Белорусский Мини-футбол

Чемпионат Белоруссии по мини-футболу